Mobārakīn kan syfta på följande platser:

Iran 

 Mobārakīn (vattendrag), Hamadan, 
 Mobārakīn (ort), Hamadan, 

Robotskapade Iranförgreningar